Lubbe ist der Familienname folgender Personen:
 Gareth Lubbe (* 1976), südafrikanischer Musiker
 Jacob Lubbe (* um 1430; † kurz nach 1500), deutscher Kaufmann und Chronist
 Melanie Lubbe (* 1990), deutsche Schachspielerin
 Nikolas Lubbe (* 1990), deutscher Schachspieler

Siehe auch:
 van der Lubbe
 Lübbe